Чен — фамилия. Чаще всего является транскрипцией с английского (Chen) китайской фамилии Чэнь.
 Чен, Вероника (род. 1969) — аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Чен, Да (1962—2019) — американский писатель.
 Чен, Джейн (род. 1978) — американская предпринимательница.
 Чен, Джером (1919—2019) — британский и канадский историк, член Королевского общества Канады.
 Чен, Джоан (род. 1961) — американская актриса китайского происхождения.
 Чен, Джон (род. 1986) — новозеландский пианист.
 Чен, Джонни (род. 1957) — профессиональный игрок в покер.
 Чен, Джули (род. 1970) — американская журналистка, телеведущая и актриса.
 
 
 Чен, Кайге (род. 1952) — китайский кинорежиссёр, неоднократный лауреат международных кинопремий.
 Чен, Карен (род. 1999) — американская фигуристка-одиночница.
 Чен, Ксавье (род. 1983) — бельгийский и тайваньский футболист.
 Чен, Нэтан (род. 1999) — американский фигурист-одиночник.
 Чен, Олег Борисович (род. 1988) — российский тяжелоатлет.
 Чен, Питер (род. 1947) — американский ученый в области информатики
 Чен, Роберт (род. 1969) — американский скрипач.
 Чен, Роберто (род. 1994) — панамский футболист.
 
 Чен, Феликс (1942—2018) — тайваньский дирижёр.
 Чен, Франсуа (род. 1929) — французский поэт, прозаик и каллиграф китайского происхождения.
 Чен, Юрий Николаевич (1943—2016) — советский и российский тренер по вольной борьбе.

См. также 
 Чан
 Чэн
 Чэнь